Dans la mythologie grecque, 
 Antianira aurait enfanté du dieu Hermès les jumeaux Échion et Eurytos, futurs Argonautes ;
 Une Antianira serait la mère du devin Idmon, autre membre des Argonautes (cependant la plupart des auteurs donnent pour mère à celui-ci Astéria ou Cyrène) ;
 Antianira est la reine des Amazones qui succède à Penthésilée après que celle-ci a été tué par Achille. Réputée préférer les hommes infirmes, de meilleurs amants selon elle, elle tombe à son tour aux côtés des Troyens ;
 Antianeirai (Ἀντιάνειραι) est le nom générique donné aux Amazones dans l'Iliade.

Références 

Personnage de l'Iliade